Gruppo Torinese Trasporti, empresa de transport públic amb seu a Torí, a Itàlia
 Gaztransport et Technigaz, empresa d'enginyeria naval i transport de gas natural liquat de França
 Nissan Skyline GTT (de l'acrònim de Gran Turismo Turbo), model d'automòbil fabricat per Nissan
 Geiger Tube Telescope, comptador Geiger utilitzat a la missió Pioneer 10
 Google Translator Toolkit, aplicació web per a editar les traduccions de Google Translate
 Taula de reassignació d'adreces gràfiques (del seu nom en anglès Graphics Translation Table), unitat de gestió de memòria per a targetes gràfiques
 Test de tolerància oral a la glucosa (del seu nom en anglès Glucose Tolerance Test), prova mèdica per a valorar la glucèmia
 Gtt també és l'abreviatura de la gottardiïta, mineral inclòs en la classe dels silicats
 gtt també és l'abreviatura (del llatí gutta) de la gota, unitat de mesura de volum